Кошешть () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Кошешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Кошешть.
 Кошешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Івенешть.